Llukalkan aliocranianus (arn.  'alguien que provoca terror' y lt. 'cráneo diferente o extraño') es la única especie conocida del género extinto Llukalkan de dinosaurio terópodo abelisáurido, que vivió a finales del período Cretácico, durante el Santoniense, hace aproximadamente entre 86,3 a 83,6 millones de años, en lo que es hoy Sudamérica. El holotipo fue descubierto en la Formación Bajo de la Carpa de Argentina.

Descripción 
Llukalkan es un género con una morfología bastante similar a Viavenator, excepto que era más pequeño, poseía un lagrimal en forma de T con una rama yugal que carecía de proceso suborbitario, y grandes orificios para la inserción de las venas cerebrales medias caudales, entre otras características craneales que lo diferenciaban de Viavenator.

Al principio se dudaba de la validez de Llukalkan, ya que su holotipo fue hallado en la misma zona y data de la misma época que los restos de Viavenator. Y como indica la forma del lagrimal, los restos del holotipo de L. aliocranianus deben pertenecer a un espécimen subadulto, por lo que si estas fueran las únicas diferencias craneales entre estos dos géneros, podría explicarse que son diferentes por su distinta edad biológica, y que podrían ser el mismo taxón. Pero Llukalkan tenía una característica única entre los abelisáuridos, la presencia de un hueco posterior lleno de aire en la zona del oído medio, llamado receso timpánico caudal. Esta característica fue la definitiva para determinar que los restos de Llukalkan eran de un nuevo género, y no pertenecientes a un ejemplar juvenil de Viavenator, ya que este último no poseía el receso timpánico caudal.

Descubrimiento e investigación 
El holotipo de L. aliocranianus (MAU-Pv-LI-581) consiste en un cráneo incompleto encontrado en la Formación Bajo de la Carpa, por la zona de La Invernada, en la provincia de Neuquén, Argentina, a solo 700 metros de los restos de V. exxoni. El cráneo, aunque incompleto, se encontraba parcialmente articulado, y con una cavidad craneana completa, que permitió el estudio de su neuroanatomía. Se describió y nombró como nuevo género en 2021.

Paleobiología 
Por la inusual morfología de su oído, se teoriza que Llukalkan tenía un sentido auditivo mucho más agudo y desarrollado que los demás abelisáuridos.

Clasificación 
Gianechini y col. colocaron a Llukalkan como un abelisáurido derivado, en el clado Furileusauria.
{| class="wikitable"

Referencias 

Abelisauroidea
Dinosaurios de América del Sur